Havran může být:

 podrod Trypanocorax z rodu Corvus 
 havran polní
 havran (zbraň) – zbraň římských válečných lodí 
 Havran (souhvězdí) – souhvězdí jižní oblohy 

geografické pojmy
 Havran (Belianské Tatry) – nejvyšší hora Belianských Tater (2152 metrů nad mořem)
 Havran (Český les) (893,9 m) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od Staré Knížecí Huti v okrese Tachov
 Havran (Ještědsko-kozákovský hřbet) (518 m) – skalní věž na Ještědském hřbetu, severovýchodně od Jítravy v okrese Liberec
 Havran (Chvojnická pahorkatina) – slovenský vrchol ve Chvojnické pahorkatině (542 metrů nad mořem)
 Havran (Štiavnické vrchy) – slovenský vrchol ve Štiavnických vrších (539 metrů nad mořem)
 Havran (Turecko) – distrikt v Turecku (Balikesirská provincie)
 Havran (město) – turecké město
 Havran (rozhledna) - rozhledna na vrchu Havran v Českém lese
 Havran (sedlo) – slovenské sedlo v pohoří Považský Inovec
 Havran (Častkov) – slovenská osada u obce Častkov
 Havran (Krupina) – slovenská osada u města Krupina
 Havran (potok) – slovenský potok Belianských Tatrách
 Havran – přírodní rezervace v okrese Třebíč
Havran (Malá Fatra) – slovenská hora v Lúčanské Malé Fatře.

příjmení osob
 Havran (příjmení) – české a slovenské příjmení

v kultuře
 Havran (báseň) – báseň Edgara Allana Poea 
 Havran (film) – americký hororový film z roku 1963
 Havran (film, 2012) – fiktivní zpracování posledních dnů Edgara Allana Poea

další významy
 druh Vyškovského piva
 Havran (nakladatelství)
 Tunel Havran – slovenský tunel
 Cena Havran – literární cena, kterou uděluje Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury za nejlepší detektivní povídku roku

Související články 
 Havraň
 Havránek

Externí odkazy